Epica (band), een Nederlandse metalband
 Epica (album), een album van de Amerikaanse metalband Kamelot
 Chevrolet Epica, een model auto